Il consorzio Mercury, fondato nel 2006 e liquidato nel 2007, raggruppava alcuni dei principali produttori italiani di sistemi informativi aziendali con l'obiettivo di automatizzare e razionalizzare l'interscambio documentale nel segmento della piccola e media impresa . Hanno fatto parte del consorzio le seguenti aziende: Datalog, Diamante, Dylog, Edisoftware, Genesys, Il Sole 24 Ore, Metodo, Microarea, Passepartout, Pluribus, Sistemi, Siware, Smeup, Str, Wolters Kluwer Italia, Zucchetti.

Collegamenti esterni 
 

Mercury, Consorzio